Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Genjahan (Jiken), een plaats in het regentschap Blora van de provincie Midden-Java
 Genjahan (Ponjong), een plaats in het regentschap Gunung Kidul van de provincie Jogjakarta